Rätzlingen ist der Name

 einer Gemeinde im Landkreis Uelzen in Niedersachsen, siehe Rätzlingen (Niedersachsen)
 eines Ortsteils der Stadt Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt, siehe Rätzlingen (Oebisfelde-Weferlingen)